Мэри Элизабет Мастрантонио (, род. 17 ноября 1958, Ломбард, Иллинойс, США) — американская актриса, наиболее известная по роли Джины Монтана в фильме Брайана Де Пальмы «Лицо со шрамом».

Биография 
Мастрантонио родилась в городке Ломбард (пригород Чикаго, штат Иллинойс) в семье италоамериканцев Марии и Фрэнка Мастрантонио.

В 1987 году Мастрантонио за роль в фильме «Цвет денег» была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Она сыграла роль Линдси Бригман в фильме «Бездна», за которую была номинирована на премию «Сатурн» в 1991 году. Также она исполнила роль Мэриан в фильме «Робин Гуд: Принц воров», за которую получила номинацию на премию «Сатурн» в 1992 году. 

В 1990 году вышла замуж за ирландского режиссёра Пэта О’Коннора. С 2001 года супруги проживают в Лондоне, Великобритания, вместе со своими сыновьями Джеком (род. 1993) и Декланом (род. 1996).

Фильмография

Примечания